

Patronyme 
 François Bartholoni (1796-1881), banquier français
 Anatole Bartholoni (1822-1902), banquier et homme politique français
 René Bartholoni (1881-1928), militaire et homme politique français

Homonymie
Homonymie de patronyme